

Чоловіки 
 Кудінов Іван Павлович — радянський діяч, новатор виробництва. Член ЦК КПРС у 1981—1986 рр. Герой Соціалістичної Праці (1971).
 Кудінов Максим Віталійович (? — 2022) — старший сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Кудінов Михайло Андрійович — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання та депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.
 Кудінов Олексій Костянтинович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кудінов Сергій Сергійович — ректор Національної академії Служби безпеки України (з квітня 2016).
 Кудінов Юрій Володимирович — російський плавець.
 Кудінов Юрій Олексійович — український футболіст і футзаліст.

Жінки 
 Кудінова Лілія Сергіївна — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Созонова (Кудінова) Надія Володимирівна (нар. 1991) — російська регбістка, півзахисниця команди ЦСКА, капітан жіночої збірної Росії з регбі-7.

російські прізвища